Биджу:

 Биджу — город в округе Маномен, штат Миннесота, США
 Биджу — тауншип в округе Маномен, Миннесота, США

См. также 
 Биджу джаната дал — региональная индийская политическая партия из штата Орисса